Emmanuel-Louis-Nicolas Viollet-le-Duc, littérateur français (1781-1857). 
 Eugène Viollet-le-Duc, architecte, archéologue et écrivain français (1814-1879), fils du précédent. 
 Geneviève Viollet-le-Duc, femme de lettres française (1909-2011), arrière-petite-fille d'Eugène.